George Foster je lahko:
 George Buchanan Foster, letalski as
 George Foster (antropolog)